Ce nom correspond à deux amphibiens :

Rana signata Ahl, 1927 est un synonyme de Tomopterna tuberculosa (Boulenger, 1882)
Rana signata (Günther, 1872) est synonyme de Pulchrana signata (Günther, 1872)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Cacosterninae
Ranidae